Nebojša Popović (1947-) est un ancien handballeur yougoslave.
 Nebojša Popović (1923-2001) est un joueur et entraîneur de basket-ball yougoslave.